А́ндерс () — багатозначний термін, пов'язаний з чоловічим особовим іменем Андерс, яке має скандинавське походження.

Персоналії 
 Андерс — список відомих носіїв особового імені.
 Андерс (прізвище) — список відомих носіїв прізвища.

Інше 
 Вулиця Федора Андерса — зникла вулиця, що існувала в Залізничному, нині Солом'янському районі міста Києва.
 Армія Андерса — польське збройне формування періоду Другої світової війни.
 Музей Андерса Цорна () — меморіальний комплекс-музей шведського художника Андерса Цорна.

Див. також 
 WPB Anders